Pitkäluoto kan syfta på följande platser:

Finland 
 Pitkäluoto (ö i Egentliga Finland, lat 60,33, long 21,93),  (80 ha)
 Pitkäluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn,  (31 ha)
 Långholmen (ö i Finland, Nyland, lat 60,16, long 25,02),  (3 ha)
 Långgrundet (klippa i Finland, Nyland, lat 59,98, long 24,34),  (0 ha)
 Långgrundet (vid Själö, Nagu),  (5 ha)
 Pitkäluoto (halvö), Egentliga Finland, 
 Pitkäluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,83, long 28,85),  (0 ha)
 Pitkäluoto (ö i Satakunta), Norra Satakunta,  (2 ha)
 Pitkäluoto (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (0 ha)
 Pitkäluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,19, long 28,33),  (2 ha)
 Pitkäluoto (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Pitkäluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,11, long 27,95),  (0 ha)
 Pitkäluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,15, long 28,06),  (1 ha)
 Pitkäluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,86, long 29,63),  (12 ha)
 Pitkäluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,78, long 29,81),  (11 ha)
 Pitkäluoto (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (1 ha)
 Pitkäluoto (ö i Södra Karelen, Imatra),  (4 ha)
 Pitkäluoto (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Pitkäluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,65, long 27,77),  (2 ha)
 Pitkäluoto (ö i Mellersta Finland), Keuruu,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar